Wheel of Fortune steht für:

 Wheel of Fortune (Lied), ein Song der Gruppe Ace of Base
 die englische Bezeichnung des Glücksspiels Glücksrad
 die englische Ausgabe der Spielshow Glücksrad
 Wheel of Fortune (Computerspiel), ein Videospiel für das NES

Siehe auch
 Glücksrad